Епархия Иньчуаня  () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Иньчуань, Китай. Епархия Иньчуаня входит в митрополию Хух-Хото. Кафедральным собором епархии Иньчуаня является церковь Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии.

История 

14 марта 1922 года Римский папа Пий XI издал бреве «Christiani gregis», которым учредил Апостольский викариат Нинся, выделив его из апостольского викариата Центральной Монголии (сегодня – Архиепархия Хух-Хото). 

11 апреля 1946 года Римский папа Пий XII издал буллу «Quotidie Nos», которой преобразовал апостольский викариат Нинся в епархию Иньчуаня.

Ординарии епархии 

 епископ Goffredo Frederix (14.03.1922 — 1930)
 епископ Gaspare Schotte (21.12.1931 — 1944)
 епископ Charles Joseph van Melckebeke (14.03.1946 — 26.08.1980)
 Sede vacante (26.08.1980 — 1984)
 епископ Joseph Ma Zhong-mu (1984 — ?)
 епископ John Baptist Liu Jing-shan (1.8.1993 — 2009)
 епископ Йозеф Ли Цзин (с 2009)

Примечания

Литература 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Бреве Christiani gregis, AAS 14 (1922), стр. 271  
  Булла Quotidie Nos, AAS 38 (1946), стр. 301

Ссылки 

 Информация 

Католические епархии Китая